Лас Техас има више значења:

 Лас Техас (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Техас (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Техас (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Техас (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Техас (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику